Gallina (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Gallina (weblog), een op Gmail gebaseerd weblog

Personen met de achternaam Gallina
Jan Adam Gallina, een componist